Die Spielzeit 1954/55 der 1. Liga  war die zwölfte reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Mit fünf Punkten im abschließenden Finalturnier setzte sich Rudá Hvězda Brno durch. Für die Mannschaft war es ihr erster tschechoslowakischer Meistertitel überhaupt.

Modus 

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Hauptrunde in zwei Gruppen mit je acht Mannschaften gespielt. Aufgrund der Durchführung von Hin- und Rückspiel innerhalb der Gruppen betrug die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde somit 14 Spiele. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das abschließende Finalturnier, das in einer einfachen Runde ausgetragen und dessen Sieger Meister wurde. Die beiden Gruppenletzten stiegen ab und wurden durch die beiden Bestplatzierten der Aufstiegsrunde der 2. Liga ersetzt.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Bester Torschütze der Liga wurde Miroslav Klůc von Baník Chomutov, der in den 17 Spielen seiner Mannschaft 25 Tore erzielte.

Meistermannschaft von Rudá Hvězda Brno

1. Liga-Qualifikation 
Die Sieger der sechs 2. Liga-Gruppen spielten in Hin- und Rückspiel um die Aufnahme in die 1. Liga für die folgende Spielzeit. Dabei setzten sich die beiden punktbesten Mannschaften Baník Kladno und Slovan Bratislava mit 16 bzw. 14 Punkten durch.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1954/55